Boletus quercicola, de son nom vernaculaire Cèpe des chênes ou Cèpe quercicole est un champignon comestible du Nord de l'Europe, du genre boletus dans la famille des Boletaceae. Il semble être, de par les analyses phylogénétiques, une espèce à part entière du clade des edulis sensu stricto. Proche morphologiquement de Boletus edulis, sa cuticule est beige foncé, son stipe crème n'est pas réticulé et il a manifestement une mycorhize spécifique avec le chêne.

Taxinomie

Nom binomial accepté
Boletus quercicola (Vassilkov) Singer 1978)

Synonymes
 Boletus edulis f. quercicola Vassilkof

Description 
chapeau10-15 cm, hémisphérique puis plan-convexe, 

Cuticule: de couleur brun foncé, unicolore. 

Chair: chair blanche, immuable. 

Hymenium: les tubes et les pores sont blanchâtres puis jaunâtre pâle, et vert adulte. 

Stipe: pied élancé, avec un réseau seulement au sommet, 5-12 x 2-4 cm, blanchâtre.

Habitat
Tendances montagnardes. Thermophile. Lié aux chênes (blancs). Europe, URSS.

Saison
Fin juillet à mi-octobre

Comestibilité
Excellent comestible

Articles connexes
 boletus edulis

Notes et références

Espèce de champignons (nom scientifique)
quercicola
Champignon comestible